Hausherr steht für:

 Person, die die im Hausrecht definierten Rechten hält, siehe Hausrecht #Geschichte

Hausherr ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Hausherr (Pseudonym Rudolf Herwin; 1895–1976), Schweizer Schriftsteller
 Irénée Hausherr (1891–1978), französischer Jesuit, Patristiker und Hochschullehrer
 Karl Hausherr (1922–2017), Schweizer Maler, Grafiker und Zeichenlehrer
 Lena Hausherr (* 2001), deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Haussherr (Begriffsklärung)